Shell kan henvise til flere ting:

Organisationer 
 Royal Dutch Shell - er et engelsk-nederlandsk-baseret multinationalt selskab indenfor olie og energi.

Informationsteknologi 
 Shell (it) - en type brugergrænseflade.
 Bourne shell
 Windows PowerShell
 Secure Shell